Giraud kan som auktorsförkortning betyda:
 Jacob Post Giraud
 Joseph-Étienne Giraud

Robotskapade auktorsförkortningar